Mach steht für:
 Mach (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie v. Mach
 Mach (Kernel), Mikrokernel der ersten Generation
 Mach (Mondkrater), Krater auf dem Mond
 Mach (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Mach-Zahl, Maß für Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit
 MACH-2, Supercomputer aus dem Jahr 2018 der Universität Linz

Personen:
 Mach One (* 1979), Berliner Untergrundrapper

 Achol Jok Mach (* 1983), südsudanesische Aktivistin and Technik-Unternehmerin
 Alexander Mach (1902–1980), slowakischer Journalist und Politiker, Hauptorganisator der Deportation slowakischer Juden
 Annalena Mach (* 1995), luxemburgische Volleyballnationalspielerin
 Barbara Städtler-Mach (* 1956), deutsche Theologin und Diakoniewissenschaftlerin

 Erich Mach (1915–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Ernst Mach (1838–1916), österreichischer Physiker, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Felix Mach (1868–1940), deutscher Agrikulturchemiker

 Gerard Mach (1926–2015), polnischer Leichtathlet und Leichtathletiktrainer
 Johann Mach (1934–1999), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer in Rostock

 Konstantin Mach (1915–1996), Benediktinerpater im Kloster Braunau in Rohr
 Ludwig Mach (1868–1951), Erfinder
 Petr Mach (* 1975), tschechischer Politiker 
 Simon Mach (* 2002), deutscher Nordischer Kombinierer
 Viktor Mach (1932–2004), österreichischer Fußballspieler

MACH steht als Abkürzung für:
 Media-Analyse Schweiz (Confederatio Helvetica), durchgeführt von der AG für Werbemedienforschung

Siehe auch:
 Ford Mustang Mach-E
 Mach-Zehnder-Interferometer
 Mach-Zehnder-Modulator, optisches Bauteil um Licht in seiner Intensität zu modulieren

Abkürzung